Číslo 810 může být:

 810 – rok
 810 př. n. l. – rok
 810 (číslo)
 motorový vůz 810 – lehký motorový železniční vůz na českých a slovenských železnicích
 Tatra 810 – třínápravové vojenské nákladní vozidlo
 OT-810 – československý kolopásový obrněný transportér
 Vickers Viscount Type 810 – britský dopravní turbovrtulový letoun